Эр-сюр-ла-Лис () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Сент-Омер, кантон Эр-сюр-ла-Лис. Расположена в 50 км к западу от Лилля и в 54 км к юго-востоку от Кале, в 7 км от автомагистрали А26 «Англия», в месте пересечения реки Лис и канала Дюнкерк-Шельда.

Население (2018) — 9 772 человека.

История 
Впервые Эр-сюр-ла-Лис упоминается в источниках в 857 году. Он развивался вокруг замка и форта, построенного графом Бодуэном II Фландрским для защиты от нападений норманнов. Новое развитие город получил в связи строительством в нем в XV веке Коллегиатной церкви Святого Пьера.

Между 1127 и 1710 годами город десять раз подвергался осадам. В 1196 году он был отделен от владений графов Фландрских и передан графам Артуа, в дальнейшем принадлежал Бургундии и Испании.

В 1676 году город был взят французами и его оборонительные укрепления были серьезно реконструированы Вобаном. Тем не менее испанцы вновь завладели городом и сохраняли его за собой до 14 апреля 1713 года, когда он по условиям Утрехтского договора окончательно перешел к Франции.

В 1893 году фортификационные сооружения Вобана, потерявшие оборонительное значение, были снесены.

Достопримечательности 
 Коллегиатная церковь Святого Петра XV—XVIII веков в романском стиле
 Здание Le Bailliage (место работы бальи) — памятник архитектуры Фламандского Ренессанса конца XVI века, символ Эр-сюр-ла-Лиса
 Беффруа (колокольня), включенная в список памятников ЮНЕСКО в составе группы беффруа Бельгии и Северной Франции
 Часовня Святого Жака XVII века, бывший иезуитский колледж
 Аббатство Сен-Августин-де-Кларк
 Часовня Бодель
 Здание старой пивоварни на берегу Лиса
 Остатки фортификационных укреплений Вобана, в основном — подземные галереи

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 1,4 %
 промышленность — 13,9 %
 строительство — 7,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 46,8 %
 государственные и муниципальные службы — 30,6 %

Уровень безработицы (2017) — 18,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 19 260 (Франция в целом — 21 730, департамент Па-де-Кале — 19 200).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Эр-сюр-ла-Лиса с 2008 года занимает Жан-Клод Диссо (Jean-Claude Dissaux), член Совета департамента Па-де-Кале. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 69,13 % голосов.

Знаменитые уроженцы 
 Рене Гобле (1828—1905), учёный, политик и государственный деятель, премьер-министр Франции в 1886—1887 гг.
 Альфред Жан Лемер (1842-1907), франко-иранский композитор, основоположник академической музыки в Иране
 Эрик де Бишоп (1891—1958), путешественник, этнограф, писатель, исследователь Полинезии
 Луи Фремо (1921—2017), дирижёр

Города-побратимы 
  Старри, Англия
  Менден, Германия
  Флинт, Уэльс

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале